Список станцій Українських залізниць

1